Carlos Daniel Camy Antognazza (nacido el 9 de setiembre de 1970) es un político uruguayo perteneciente al Partido Nacional.

Integrante del sector Alianza Nacional en su nativo departamento de San José, ocupa un escaño como diputado suplente en 2006 y en 2010.  Entre 2010 y 2013 se desempeña como director de ANCAP; posteriormente pasa al directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

En 2015, ante la renuncia del senador titular Sergio Botana (quien asume como intendente de Cerro Largo), Camy asume el escaño senatorial por toda la legislatura. En marzo de 2019 es electo 2º Vicepresidente del Senado.

De cara a las internas de 2019 y las departamentales de 2020, Camy se manifiesta con intención de postularse a la intendencia.

Referencias

Enlaces externos

Nacidos en el departamento de San José
Políticos del partido Nacional (Uruguay)
Diputados de Uruguay por San José
Senadores de Uruguay